Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Portugal Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl tchajwansko-čínský pár Čan Jung-žan a Pcheng Šuaj, který se rozhodl turnaje nezúčastnit.

Soutěž čtyřhry vyhrála druhá nasazená tchajwansko-francouzská dvojice Čan Chao-čching a Kristina Mladenovicová, která ve finále porazila chorvatsko-maďarské turnajové čtyřky Dariju Jurakovou s Katalin Marosiovou po dvousetovém průběhu 7–6(7–3) a 6–2.

Nasazení párů 
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (semifinále)
  '''Čan Chao-čching /  Kristina Mladenovicová (vítězky)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (1. kolo)
  Darija Juraková /  Katalin Marosiová ''(finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk čtyřhry

Portugal Open 2013